Dubrave (gmina Gradiška) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Gradiška
 Dubrave (gmina Teslić) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Teslić
 Laminci Dubrave – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Gradiška
 Dubrave (żupania dubrownicko-neretwiańska) – wieś w Chorwacji, w żupanii dubrownicko-neretwiańskiej, w gminie Pojezerje
 Dubrave (żupania karlowacka) – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w mieście Slunj
 Donje Dubrave – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w mieście Ogulin
 Gornje Dubrave – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w mieście Ogulin